Атака́ма:
 Атакама — пустыня в Южной Америке;
 Атакама — область в Чили;
 Атакама (Салар-де-Атакама) — солончак в пустыне Атакама.

См. также 
 Atakama — российская ню-метал группа